Hamnholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnholmarna, Pargas, Åboland, 
 Hamnholmarna, Nagu, Åboland,

Se även
Hamnholm
Hamnholmen

Robotskapade Finlandförgreningar